Hymen – w mitologii greckiej bóg małżeństwa, obrządku zaślubin; uosobienie pieśni weselnej
 hymen (błona dziewicza) – fałd błony śluzowej u wejścia do pochwy

Ludzie 

 Frederic Hymen Cowen – angielski kompozytor, dyrygent i pianista
 Hymen Lipman – amerykański kupiec angielskiego pochodzenia